Ledňáček může mít vícero významů:

ptáci
Původní význam, český název několika rodů čeledi ledňáčkovití (Alcedinidae). Patří sem:
 Actenoides
 Alcedo
 např. ledňáček říční, ledňáček mangrovový
 Caridonax
 Ledňáček atlasový
 Ceyx
 Cittura
 Ledňáček modrouchý
 Halcyon
 Lacedo
 Ledňáček vlnkovaný
 Melidora
 Ledňáček hákozobý
 Pelargopsis
 Syma
 Tanysiptera
 Todiramphus

jiné
 nanuk - s čokoládovou polevou, ale ne až ke špachtli, menší, čtvercového průřezu, s bílým vanikovým krémem ze šlehané smetany, z dob ČSSR

Externí odkazy